Carano (Trente), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
Carano (Sessa Aurunca), een plaats in de Italiaanse gemeente Sessa Aurunca